Ochterus är ett släkte av insekter. Ochterus ingår i familjen Ochteridae. 

Ochterus är enda släktet i familjen Ochteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Ochterus